Petrowka 38 ( / Petrowka, 38, wiss. Transliteration ) steht für:

 Sdanije GUWD Moskwy (Здание ГУВД Москвы), das Gebäude der Hauptabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation in Moskau (auch bekannt als Petrowski-Kaserne und Petrowka 38) 
 Petrowka 38 (Roman), Roman von Julian Semjonowitsch Semjonow
 Petrowka 38 (Film), sowjetischer Kriminalfilm, der auf dem gleichnamigen Roman von Julian Semjonow basiert